Promissão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Promissão (ort), São Paulo, 
 Promissão (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar